Nom de dos cònsols romans:

 Gneu Fulvi Centumal I, cònsol el 229 aC 
 Gneu Fulvi Centumal II, cònsol el 211 aC